Аеропорт Альмерія (, ) — міжнародний аеропорт розташований за 9 км E від центру міста Альмерія, провінція Альмерія, Андалусія, Іспанія.

Авіалінії та напрямки

Статистика

Примітки

Посилання 

Almería Airport (офіційний сайт)  

Альмерія
Аеропорти Іспанії